La KNVB beker 1973-74 fu la 56ª edizione della coppa nazionale di calcio dei Paesi Bassi

1º Turno

2º Turno 
le squadre della Eredivisie entrano in questo turno

3º Turno

Fase finale

Tabellino della finale

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
Edizioni della Coppa d'Olanda